Grasshopper – rakieta nośna
 Taylorcraft L-2 Grasshopper – amerykański samolot obserwacyjny i łącznikowy
 Aeronca L-3 Grasshopper – amerykański samolot obserwacyjny i łącznikowy
 Piper L-4 Grasshopper – amerykański samolot obserwacyjny i łącznikowy
 Grasshopper – typ brytyjskich kanonierek torpedowych
  – nazwa kilku brytyjskich okrętów